Freymark ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Andreas Wilhelm Freymark (1785–1855), preußischer Generalsuperintendent
 Danny Freymark (* 1983), deutscher Politiker (CDU)

 Oliver Freymark (* 1979), deutscher Eishockeyspieler